Лос Меданос има више значења:

 Лос Меданос, Ехидо План Насионал Аграрио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Меданос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Меданос, Лос Мелагос (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Меданос (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику